Cesare Viazzi – giornalista italiano
Cesare Viazzi – pittore italiano